Camp Two Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Two Lake (Idaho)
 Camp Two Lake (Minnesota)
 Camp Two Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Camp Two Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Camp Two Lake (Vilas County, Wisconsin)